Nederheide (Rucphen), buurtschap in de gemeente Rucphen
Nederheide (bosgebied), bosgebied in de geneemte Gemert-Bakel